

Zoologia
Procyon – genere di mammiferi comunemente chiamati "procioni" che include le seguenti specie:
Procione (Procyon lotor), anche detto "procione lavatore" o "orsetto lavatore"
 Procione di Cozumel (Procyon pygmaeus)
 Procione granchiaiolo (Procyon cancrivorus)

 Cane procione (Nyctereutes procyonoides) – specie di mammiferi appartenente alla famiglia Canidae (malgrado il nome comune, non imparentato con il genere Procyon)

Altro 
 Procione – stella nella costellazione del Cane Minore
 Procione – torpediniera della Regia Marina italiana

Altri progetti